Раймонд (Раймон, Раймунд) Первый может означать:

  — епископ Нима (1097—1112).
 Раймонд I де Бо (ум. 1150) — сеньор де Бо и де Мариньян.
 Раймонд I де Бо (ум. 1321) — граф д’Авеллино и сеньор де Бо.
 Раймонд I де Бо (ум. 1282) — принц Оранский.
 Раймонд I де Бо (ум. 1236/1237) — сеньор де Мейрарг, виконт Марселя.
 Раймон I Дат (Raymond Dat; ум. ок. 956) — граф Бигорра примерно с 930 года.
 Раймунд I (граф Мельгёя) (Raymond I de Melgueil; ум. не позднее 1079) — граф Мельгёя.
 Раймунд I (виконт Нарбонны) (ок.960 — между 1019 и 1023) — виконт Нарбонна с 969.
 Рамон I (граф Пальярса) (исп. Ramón I; ум. 920) — первый суверенный граф Пальярса и Рибагорсы (872—920), основатель Пальярсской династии.
 Раймунд I (граф Тулузы) (ок. 815/820—ок. 865) — граф Лиможа, граф Керси и граф Руэрга, граф Тулузы и Каркассона.
 Раймон I (виконт Тюренна) (Raymond Ier de Turenne; ок. 1080 — ок. 1137) — 7-й виконт Тюренна.
 Раймон I Транкавель (Raimond Ier Trencavel; ум. 1167) — виконт Безье с 1129 года, Агда в 1129—1150 годах, Каркассона и Альби с 1150 года.
 Раймон Арно I (виконт Дакса) (Raymond Arnaud I; ум. после 1088) — виконт Дакса в 1050/1055 — 1058/1059 годах и с 1065 года.
 Рамон Боррель I (граф Барселоны) (катал. Ramon Borrell; исп. Ramón Borrell; 971 или 972—1017) — граф Барселоны, Жероны и Осоны (992/993—1017).
 Рамон Беренгер I (граф Барселоны) (Раймо́н Беренге́р I Ста́рый или Дре́вний (катал. Ramon Berenguer II el Vell, исп. Ramón Berenguer II el Viejo; 1023—1076) — граф Барселоны, Жироны с 1035, Осоны с 1054, Каркассона и Разе с 1067.
 Беренгер Раймонд I (граф Прованса) (Bérenger Raimond, окс. Berenguier Ramon de Provença; 1113/1114 — 1144) — граф Прованса и Жеводана, виконт де Карлат с 1131.
 Раймон I Роже Каркассонский (Raymond Roger de Carcassonne) (ум. между 1007 и 1011) — граф Каркассона.

 Гильем I (граф Сердани) Рамон (каталон. Guillem Ramon; ум. 1095) — граф Сердани с 1068 года и Берга в 1068—1094 годах.
 Гильом Раймон I (виконт Беарна) де Монкада (1166—1224) — сеньор Монкада с 1173, сеньор Кастельвьеля, виконт Беарна, Габардана и Брюлуа с 1214.

 Пьер Раймон I (граф Комменжа) (Pierre Raymond Ier de Comminges; ок. 1295—1341) — сеньор де Серьер, с 1339 года граф Комменжа.

См. также 
 Раймонд II